Daniel Abraham (schrijver), Amerikaans schrijver
 Daniel Abraham (wielrenner), Nederlands wielrenner van Eritrese afkomst